Сехниашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Сехниашвили, Анета Михайловна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сехниашвили, Георгий Сабаевич (1910 — после 1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент АН Грузинской ССР.
 Сехниашвили, Эмиль Алексеевич (1924—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент АН Грузинской ССР.